Узбекистан на летних Олимпийских играх 2016 года представлен 70 спортсменами в 13 видах спорта.

Игры 2016 года стали самыми успешными в истории Узбекистана. Спортсмены завоевали сразу 4 золотые медали, столько же, сколько было на счету узбекских спортсменов на всех летних и зимних Играх за всю историю. Особенно удачно выступили боксёры-мужчины, они завоевали 7 наград в 9 категориях, больше всех других стран на Играх.

Общая информация 
В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 июля 2016 года № ПП-2558 обладатели медалей XXXI летних Олимпийских игр получат следующее денежное вознаграждение:
 за первое место – $200 000;
 за второе место – $100 000;
 за третье место – $75 000.

Медали

Состав сборной 

  Академическая гребля
 Шахбоз Холмурзаев

  Бокс
 Муроджон Ахмадалиев
 Фазлиддин Гаибназаров
 Шахрам Гиясов
 Баходир Жалолов
 Хасанбой Дусматов
 Шахобидин Зоиров
 Бектемир Меликузиев
 Эльшод Расулов
 Хуршид Таджибаев
 Рустам Тулаганов
 Ёдгорой Мирзаева

  Борьба
 Вольная борьба
 Бекзод Абдурахмонов
 Магомед Ибрагимов
 Ихтиёр Наврузов
 Аббос Рахмонов

 Греко-римская борьба
 Муминжон Абдуллаев
 Рустам Ассакалов
 Эльмурат Тасмурадов
 Дильшод Турдиев

 Гребля на байдарках и каноэ
  Гладкая вода
 Герасим Кочнев
 Серик Мирбеков
 Алексей Мочалов
 Ольга Умаралиева

  Дзюдо
 Соиб Курбонов
 Шерали Жураев
 Ришод Собиров
 Шахзодбек Собиров
 Абдулло Тангриев
 Диёрбек Уразбаев
 Мирали Шарипов
 Гулноза Матниязова

  Лёгкая атлетика
 Леонид Андреев
 Иван Зайцев
 Руслан Курбанов
 Андрей Петров
 Сухроб Ходжаев
 Бобур Шокиржонов
 Наталья Асанова
 Екатерина Воронина
 Надия Дусанова
 Валентина Кибальникова
 Светлана Радзивил
 Юлия Тарасова
 Екатерина Тунгускова
 Ситора Хамидова
 Марина Хмелевская
 Нигина Шарипова

  Настольный теннис
 Зохид Кенжаев

  Плавание
 Владислав Мустафин
 Ранохон Аманова

  Прыжки на батуте
 Екатерина Хилько

  Спортивная гимнастика
 Антон Фокин
 Оксана Чусовитина

  Стрельба
 Вадим Скороваров

  Теннис
 Денис Истомин

  Тхэквондо
 Никита Рафалович
 Нигора Турсункулова
 Дмитрий Шокин

  Тяжёлая атлетика
 Достон Ёкубов
 Иван Ефремов
 Руслан Нурудинов
 Сардорбек Дусмурутов
 Рустам Джангабаев

 Художественная гимнастика
 Самира Амирова
 Луиза Ганиева
 Валерия Давыдова
 Зарина Курбанова
 Марта Ростобурова
 Анастасия Сердюкова

 Результаты соревнований 
  Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходят несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В отборочный заезд попадают спортсмены, выбывшие в предварительном раунде. В финал A выходят 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывают места в утешительных финалах B-F.

 Мужчины

  Бокс 

Квоты, завоёванные спортсменами являются именными. Если от одной страны путёвки на Игры завоюют два и более спортсмена, то право выбора боксёра предоставляется национальному Олимпийскому комитету. Соревнования по боксу проходят по системе плей-офф. Для победы в олимпийском турнире боксёру необходимо одержать либо четыре, либо пять побед в зависимости от жеребьёвки соревнований. Оба спортсмена, проигравшие в полуфинальных поединках, становятся обладателями бронзовых наград.

 Мужчины

Женщины

  Борьба 

В соревнованиях по борьбе, как и на предыдущих трёх Играх, будет разыгрываться 18 комплектов наград. По 6 у мужчин в вольной и греко-римской борьбе и 6 у женщин в вольной борьбе. Турнир пройдёт по олимпийской системе с выбыванием. В утешительный раунд попадают участники, проигравшие в своих поединках будущим финалистам соревнований. Каждый поединок состоит из двух раундов по 3 минуты, победителем становится спортсмен, набравший большее количество технических очков. По окончании схватки, в зависимости от результатов спортсменам начисляются классификационные очки.

Первые две олимпийские лицензии в борьбе для сборной Узбекистана принесли борец греко-римского стиля Рустам Ассакалов и вольного Ихтиёр Наврузов, ставшие серебряными призёрами чемпионата мира 2015 года в Лас-Вегасе.

Мужчины
Вольная борьба

Греко-римская борьба

 Водные виды спорта 
  Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
 Мужчины

 Женщины

 Гимнастика 
  Спортивная гимнастика 

В квалификационном раунде проходил отбор, как в финал командного многоборья, так и в финалы личных дисциплин. В финал индивидуального многоборья отбиралось 24 спортсмена с наивысшими результатами, а в финалы отдельных упражнений по 8 спортсменов, причём в финале личных дисциплин страна не могла быть представлена более, чем 2 спортсменами. В командном многоборье в квалификации на каждом снаряде выступали по 4 спортсмена, а в зачёт шли три лучших результата. В финале командных соревнований на каждом снаряде выступало по три спортсмена и все три результата шли в зачёт.

Мужчины
 Многоборья

 Индивидуальные упражнения

Женщины
 Индивидуальные упражнения

  Художественная гимнастика 

Женщины

  Прыжки на батуте 

Женщины

 Гребля на байдарках и каноэ 

  Гладкая вода 
Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на гладкой воде проходят в лагуне Родригу-ди-Фрейташ, которая находится на территории города Рио-де-Жанейро. В каждой дисциплине соревнования проходят в три этапа: предварительный раунд, полуфинал и финал.

Мужчины

Женщины

  Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Мужчины

 Женщины

  Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Шоссейные дисциплины

 Технические дисциплины

 Многоборье

Женщины
 Беговые дисциплины

 Шоссейные дисциплины

 Технические дисциплины

 Многоборье

Настольный теннис 

Соревнования по настольному теннису проходили по системе плей-офф. Каждый матч продолжается до тех пор, пока один из теннисистов не выигрывает 4 партии. Сильнейшие 16 спортсменов начинали соревнования с третьего раунда, следующие 16 по рейтингу стартовали со второго раунда.

 Мужчины

Стрельба 

В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения финалов. Во многих дисциплинах спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации, а финал проходит по системе с выбыванием. Также в финалах после каждого раунда стрельбы из дальнейшей борьбы выбывает спортсмен с наименьшим количеством баллов. В скоростном пистолете решающие поединки проходят по системе попал-промах. В стендовой стрельбе добавился полуфинальный раунд, где определяются по два участника финального матча и поединка за третье место.

 Мужчины

Теннис 

Соревнования пройдут на кортах олимпийского теннисного центра. Теннисные матчи будут проходить на кортах с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проходит и Открытый чемпионат США.

Мужчины

Тхэквондо 

Соревнования по тхэквондо проходят по системе с выбыванием. Для победы в турнире спортсмену необходимо одержать 4 победы. Тхэквондисты, проигравшие по ходу соревнований будущим финалистам, принимают участие в утешительном турнире за две бронзовые медали.

 Мужчины

 Женщины

Тяжёлая атлетика 

Каждый НОК самостоятельно выбирает категорию в которой выступит её тяжелоатлет. В рамках соревнований проводятся два упражнения — рывок и толчок. В каждом из упражнений спортсмену даётся 3 попытки. Победитель определяется по сумме двух упражнений. При равенстве результатов победа присуждается спортсмену с меньшим собственным весом.

Мужчины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Узбекистана  на сайте Sports-reference.com
 Олимпийский комитет Узбекистана
 Инфографика: Узбекистан на Олимпиаде-2016 — Газета.uz

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
Спорт в Узбекистане в 2016 году